Accent komt van het Latijn accentus ('klank, intonatie') en kan verwijzen naar:

Taal
klemtoon, een nadruk van een lettergreep binnen een woord
tongval, een regionale uitspraak
diakritisch teken, zoals accent grave, accent aigu, accent circonflexe, toevoegingen aan een letter in schrift

Overig
accent (muziek), een muzikale beklemtoning van muziek
Accent Records, een Belgisch platenlabel
Accent (bedrijf), een Belgisch uitzend- en selectiebedrijf
Accent (blad), een voormalig opinieweekblad, bekend van de zaak-Menten
Accent (symbool), een leesteken